Daily Mirror — британский таблоид, основанный в 1903 году.
 Mirror’s Edge — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная студией Electronic Arts Digital Illusions Creative Entertaiment и изданная Electronic Arts.
 Mirror’s Edge: Catalyst — кроссплатформенная компьютерная игра в жанре приключенческого боевика и платформера от первого лица, разрабатываемая компанией DICE под издательством Electronic Arts для платформ PC (Origin), PlayStation 4 и Xbox One.
 Mirror Man — сингл британской синтипоп-группы The Human League, изданный в 1982 году лейблом Virgin Records и A&M Records.
 Mirrors (песня Наталии Киллс) — сингл британской певицы Наталии Киллс с её дебютного альбома «Perfectionist».
 Mirrors (группа) — английский электронный музыкальный коллектив из Брайтона, сформированный в 2008 году.
 Mirror’s Edge Original Game Score — альбом музыканта Solar Fields, изданный в 2009 году.
 Mirrors of Albion — игра-головоломка в жанре Поиск предметов, выпущенная компанией Game Insight в 2012 году и до сих пор активно поддерживаемая и развивающаяся.
 Mirrorthrone — музыкальный проект из Швейцарии, основанный в июне 2000 года его единственным и неизменным участником — Владимиром Коше (Vladimir Cochet).
 Mirrorball: Live & More — концертный альбом британской рок-группы Def Leppard, вышедший 7 июня 2011 года в форматах LP и CD+DVD.